Pleger ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Pleger (1898–1982), luxemburgischer Hoch- und Weitspringer 
 Ralf Pleger (* 1967), deutscher Filmemacher und Regisseur
 Wolfgang H. Pleger (* 1944), deutscher Philosoph und Hochschullehrer